Махал может означать:

 Махаль — добровольцы из-за границы в израильской армии.
 Махал — старое название столицы Мальдив Мале.
  — индийский фильм 1949 года.
  — индийский фильм 1969 года.
  — город в Индии.
  — дворец в Индии и Пакистане:
 Тадж Махал
 Хава-Махал
 Махал, Джиндер (род. 1986) — канадский рестлер;
 Махал, Ян (1855—1939) — чешский историк литературы.

См. также 
 Махалля